USF kan stå för:

 Ungdomsförbundet Sveriges Flotta
 Universal Shogi Format
 Ungdommens Sjakkforbund
 Universal Subtitle Format